Thames steht für:

Flüsse:
 Themse (River Thames), ein Fluss in England
 Thames River (Ontario), ein Fluss in der Provinz Ontario in Kanada
 Thames River (Neuseeland), ein Fluss in Neuseeland
 Thames River (Connecticut), ein Fluss in Connecticut

Orte und Städte:
 Thames (Neuseeland), eine Stadt in Neuseeland
 Thames (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires

Unternehmen:
 Thames Ironworks and Shipbuilding and Engineering Co. Ltd. in  Blackwall (London), produzierte von 1837 bis 1912 Schlacht- und Passagierschiffe, sowie Automobile
 Thames Motor Body and Engineering Company, ein ehemaliger in Wandsworth (London) ansässiger Hersteller von Automobilkarosserien (1919–1921)

Personen:
 Gösta Thames (1916–2006), schwedischer Industriedesigner
 Marcus Thames (* 1977), US-amerikanischer Baseballspieler in der Major League

Thames steht des Weiteren für:
 (16481) Thames, einen Asteroiden